Breznica kan syfta på:

Bulgarien 

 Breznitsa (ort), Blagoevgrad, Obsjtina Gotse Deltjev, 
 Breznitsa (distrikt), Blagoevgrad, Obsjtina Gotse Deltjev,

Kroatien 

 Brežnica (vattendrag i Kroatien), 
 Brežnica (ort), Varaždin,

Nordmakedonien 

 Breznica (Makedonski Brod), ort,